Мушке́тов — русская фамилия.

Известные носители:
 Мушкетов, Виталий Ильич (1877—1945) — русский художник и педагог.
 Мушкетов, Дмитрий Иванович (1882—1938) — русский учёный-геолог, специалист в области региональной геологии и тектоники; сын И. В. Мушкетова.
 Мушкетов, Иван Васильевич (1850—1902) — русский учёный-геолог, географ и путешественник.

См. также 
 Мушкет
 Мушкетон